Cozzolino ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Cozzolino (* 1962), italienischer Politiker
 Antonio Cozzolino (* 1824 – 1870), italienischer Räuberhauptmann und Freischärler
 Armida Cozzolino (* 1888–1944), italienische Schauspielerin und Sängerin
 Federico Cozzolino (* 1913–1938), italienisches Fliegerass
 Gianni Cozzolino (* 1950), italienischer Regisseur
 Giuseppe Cozzolino (* 1985), italienischer Fußballspieler
 Kei Cozzolino (* 1987), italienischer Autorennfahrer